Arthrodermataceae är en familj av svampar. Arthrodermataceae ingår i ordningen Onygenales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar
Arthrodermataceae